Goodyear è un nome di famiglia anglosassone.

Persone 
Famiglia Goodyear
Albert Goodyear – archeologo statunitense
Anson Goodyear (1877-1964) – filantropo statunitense
Charles Goodyear (1800-1860) – scienziato inventore stunitense
Charles Goodyear (1804-1876) – United States Representative da New York
Charles W. Goodyear (1846-1911) – avvocato statunitense
Chip Goodyear (*1958) – CEO della BHP Billiton
Dana Goodyear (*1976) – giornalista statunitense
Gary Goodyear (*1958) – politico canadese
John Goodyear (1920-2002) – giocatore dei Washington Redskins
Joseph Goodyear (1799-1839) – incisore inglese
Julie Goodyear (*1942) – attrice britannica
Langdon Goodyear, Jr. (1924-2006) – sindaco di Eau Gallie, Florida nel 1956
Miles Goodyear (1817-1849) – trader statunitense
R. A. H. Goodyear (1877-1948) – scrittore inglese
Sara Suleri Goodyear – professore della Yale University
Scott Goodyear (*1959) – pilota canadese
Tim Goodyear (*1977) – artista statunitense
William Goodyear (1865-1936) – allenatore di football
William Henry Goodyear (1846-1923) – storico, figlio di Charles Goodyear

Aziende 
Goodyear Tire & Rubber Company – azienda statunitense
Goodyear Blimp – promotional aircraft
Goodyear Aerospace – azienda sussidiaria della Goodyear
Goodyear Dunlop Sava Tires – sussidiaria della Goodyear
Goodyear Meteor Junior – velivolo del 1954
Goodyear Redwood Company – azienda (1916-1932)
Edward Goodyear – azienda di botanica a Londra
Goodyear Lumber Company – azienda di Charles W. Goodyear

Toponimi 
Goodyear (Arizona)
Goodyear Ballpark – campo da baseball
Phoenix Goodyear Airport – aeroporto
Goodyear Village (Arizona)
Goodyear Airdock – in Akron, Ohio
Goodyear Block – edificio a Manchester, Michigan
Goodyear Polymer Center – centro ricerche della Università di Akron
Goodyear Thunderdome – circuito di Melbourne, Australia
Goodyears Bar (California)

Sport 
Goodyear Centennials – squadra di baseball a Goodyear, Arizona
Goodyear Eagles – squadra di cricket in Sud Africa
Goodyear League – lega di basket europea, Adriatic Basketball Association ovvero ABA Liga
Goodyear Silents – squadra di football americano (1915-27)
Akron Goodyear Wingfoots – squadra di basket a Akron, Ohio
Detroit Bright's Goodyears – lega di hockey su ghiaccio (1945-49)

Media
Goodyear Television Playhouse – show TV della NBC dal 1951 al 1957
Goodyear Theatre – show TV della NBC dal 1957 al 1960
Paul Whiteman's Goodyear Revue – show TV della ABC dal 1949 al 1952

Altro 
Charles Goodyear Medal – premio nel ramo della chimica industriale
Goodyear MPP – supercomputer della Goodyear Aerospace nel 1983
Goodyear Polyglas tire – pneumatico degli anni '60
Goodyear welt – metodo di fabbricazione di scarpe di Charles Goodyear, Jr.